Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1974/75 war die sechsundzwanzigste Spielzeit in der höchsten Amateurklasse des Bremer Fußball-Verbandes. Bremer Meister wurde erstmals der TSV Osterholz-Tenever. 

Die Verbandsliga Bremen, wie sie ab dieser Saison hieß, war ab dieser Spielzeit nur noch viertklassig. Grund dafür war die Einführung der 2. Bundesliga und damit einhergehend eine Abstufung der darunter befindlichen Spielklassen.

Abschlusstabelle 

(N) Aufsteiger

Aufstieg und Deutsche Amateurmeisterschaft 
Es gab in dieser Saison keinen Aufsteiger in die Oberliga Nord. An der Amateurmeisterschaft nahm als Bremer Vertreter der Oberligist Bremerhaven 93 teil, schied aber bereits in der ersten Runde mit 0:2 und 1:3 gegen die SVA Gütersloh aus.

Einzelnachweise 

1974
Fußballsaison 1974/75